Landkreis Roth, een district in de Duitse deelstaat Beieren
Roth (Rhein-Hunsrück-Kreis), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Roth (Rhein-Lahn-Kreis), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Roth (bij Hamm), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Roth (bij Stromberg), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Roth an der Our, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Roth (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Roth bei Prüm, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Personen 
Albrecht Wilhelm Roth, een Duits arts en botanicus
Alvin Roth, een Amerikaans econoom en Nobelprijswinnaar
Anders Roth, een Fins voetballer
Arnold Roth, een Zwitsers politicus en diplomaat
Bram Roth, een Nederlands beeldhouwer
Daniel Roth, een Frans componist, organist en muziekpedagoog
David Lee Roth, een Amerikaanse zanger
Denise Roth, een Duits schaatsster
Dieter Roth, een Zwitsers dichter en kunstenaar
Eli Roth, een Amerikaans regisseur, filmproducent, schrijver en acteur
Emery Roth, een Joods-Oostenrijks-Hongaars architect
Eric Roth, een Amerikaans scenarioschrijver
Ernie Roth, een Amerikaans manager professioneel worstelen
Franz Roth, een Duits voetballer
Gabrielle Roth, een Amerikaans danseres en muzikante
Gustave Roth, een Belgisch bokser
Heinrich Roth, een Duits pedagoog
Henry Roth, een Amerikaans schrijver
Jean Roth, een Zwitsers wielrenner
Jeff Roth, een Amerikaans golfer
Joe Roth, een Amerikaans filmproducent en -regisseur
Johannes Roth, een Zwitsers politicus
Johannes Rudolf Roth, een Duits zoöloog
Joseph Roth, een Joods-Oostenrijks-Hongaars schrijver en journalist
Julian Roth, een Amerikaans architect
Klaus Roth, een Duits-Brits wiskundige
Leo Roth, een Israëlisch schilder
Marty Roth, een Canadees autocoureur
Moshik Roth, een Israëlisch chef-kok
Oliver Roth (jazzmuzikant), een Zwitsers jazzfluitist
Petra Roth, een Duits politica
Philip Roth, een Amerikaans schrijver
Ryan Roth, een Canadees wielrenner
Tim Roth (acteur), een Brits acteur
Tim Roth (musicus), een Brits-Duits jazzbassist
Ulrich Roth, een Duits gitarist
Veronica Roth, een Amerikaans schrijfster

Overige 
Roth (vuurwapen), fabrikant vuurwapens